Pavone ist der Familienname folgender Personen:

 Claudio Pavone (1920–2016), italienischer Historiker
 Cristiano Pavone (* 1972), italienischer Fußballspieler
 Frank Pavone (* 1959), amerikanischer Anti-Abtreibungs-Aktivist und laisierter katholischer Priester
 Jessica Pavone (* 1976), US-amerikanische Jazzgeigerin und Komponistin
 Mariano Pavone (* 1982), argentinischer Fußballspieler
 Mario Pavone (1940–2021), US-amerikanischer Jazzbassist
 Pietro Pavone (* 1948), italienischer Botaniker
 Rita Pavone (* 1945), italienische Schlagersängerin

zudem bezeichnet Pavone einen Torrente (Sturzbach) in der Toskana
 Pavone Canavese, eine Gemeinde in der italienischen Metropolitanstadt Turin, Region Piemont
 Pavone del Mella, eine norditalienische Gemeinde in der Provinz Brescia, Region Lombardei